MLF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Municipal, Milford (Utah), Stati Uniti